Jean-Baptiste Robillon (1704-1782), architecte français ;
 Jean-François Robillon (1962), homme politique monégasque.